Ильменка:

 Ильменка — река в Московской области России, правый приток Сулати.
 Ильменка — река в Ленинградской области, правый приток Долгой.
 Ильменка — разговорное название Ильменского фестиваля авторской песни. 
 Ильменка - Бард-Рок-Фест на берегу озеро Ильменское, г. Миасс открытый в 2015 году любителями авторской песни. Народная ильменка.

См. также 
 Ильмень (значения)